Масанаса (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Уэрта-Сур. Занимает площадь 5,60 км². Население 8918 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 6 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Instituto Valenciano de Estadística
 Club de Futbol Oficial
 Información General del Pueblo de Massanassa
 Ayuntamiento de Massanassa
 Portal de la Dirección General de Administración Local de la Generalitat Valenciana
 Guía de comercios de Massanassa 

Муниципалитеты Валенсии